Självständighetspartiet kan syfta på:

Självständighetspartiet (Estland)
Självständighetspartiet (Finland)
Självständighetspartiet (Island)